Asferg (plaats), een plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Randers
 Asferg (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Randers